El nombre Malpica puede hacer referencia a:

 Malpica de Arba, municipio de la provincia de Zaragoza.
 Malpica de Bergantiños, municipio de la provincia de La Coruña.
 Malpica de Tajo, municipio de la provincia de Toledo.
 El nombre común de la planta Achyranthes aspera.
 El nombre común de la planta '''''Lepidium sativum.